Серебря́нка:

Топонимы

Населённые пункты 
Белоруссия
 Серебрянка — микрорайон города Минск.
 Серебрянка — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Серебрянка — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия
 Серебрянка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Серебрянка — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Серебрянка — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Серебрянка — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Серебрянка — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Серебрянка — село в Раздольненском районе Крыма.
 Серебрянка — деревня в Советском районе Курской области.
 Серебрянка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Серебрянка — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Серебрянка — деревня в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Серебрянка — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Серебрянка — посёлок в Чердынском районе Пермского края, упразднён в 2011 г.
 Серебрянка — посёлок в Нижнетагильском городском округе Свердловской области.
 Серебрянка — село в Викуловском районе Тюменской области.

Украина
 Серебрянка — село в Бахмутском районе Донецкой области.

Реки, заливы 
 Серебрянка — губа в Северном Ледовитом океане, на острове Северном архипелага Новая Земля.
 Серебрянка — река в Приморском крае, впадает в Японское море.
 Серебрянка — река, протекающая по территории города Ржева Тверской области
 Серебрянка — река в Балашихе, приток Пехорки.
 Серебрянка — река в Москве и Реутове, приток Хапиловки.
 Серебрянка — река в Московской области России, приток реки Учи.
 Серебрянка — река в Воронежской области России, приток реки Ведуги.
 Серебрянка — река в Свердловской области России, приток реки Чусовой.
 Серебрянка — река в Рязанской области России, приток Оки.
 Серебрянка — река в Омской области России, приток реки Иртыш.
 Серебрянка — река в Могилёвской области, приток реки Вихры.
 Серебрянка — река в Шкловском районе Могилёвской области, правый приток Днепра.
 Серебрянка — река в Калужской области, приток реки Перекши.
 Серебрянка — река в Лужском районе Ленинградской области, впадает в Залустежское озеро.
 Серебрянка — река в Лужском районе Ленинградской области, приток реки Пагубы.
 Серебрянка — река в Ненецком автономном округе, впадает в Баренцево море.

Технические термины 
 Серебрянка — прутковая шлифованная (иногда полированная) сталь с чистой, гладкой и светлой поверхностью, обычно использующаяся как направляющая для линейного перемещения (инструмента — в станках, печатающей головки — в струйных и матричных принтерах).
 Серебрянка — обиходное название краски серебристого цвета (см. Аргентин).

Животные и растения 
 Серебрянка антарктическая (Pleuragramma antarcticum) — вид окунеобразных рыб из семейства нототениевых.
 Серебрянки, или Аргентины (Argentina) — род лучепёрых рыб из семейства Аргентиновые.
 Аргентина североатлантическая, серебрянка, золотая корюшка (Argentina silus) — вид рыб из рода Серебрянки.
 Серебрянки, или тлёвые мухи (Chamaemyiidae) — семейство двукрылых из подотряда круглошовных мух (Cyclorrhapha).
 Серебрянка (Argyroneta aquatica) — вид водных пауков из семейства Cybaeidae.
 Серебрянка — народное название многих растений с бело-волосистыми серебристыми листьями, например, лапчатки.

Прочее 
 Серебрянка — специальный транспортный танкер Атомфлота для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.
 Серебрянка — прежнее название парка имени Надежды Грековой в Минске.
 «Серебрянка» — гребная база ГУ «СДЮШОР по гребле академической» в парке имени Надежды Грековой на берегу Чижовского водохранилища в Минске.
 Серебрянка — ткань.
 Серебрянка — лёгкая палатка с крышей из ткани-серебрянки, очень популярная в 1960-е и 1970-е годы среди туристов.
 Серебрянка — персонаж полнометражного мультфильма Disney «Феи» и его сиквелов.
 Серебрянка — персонаж книги Эрин Хантер «Коты-Воители».

См. также 
 Серебрянская
 Серебряное

Примечания